A görög áldozat vagy klasszikus futóáldozat az a lépés a sakkban, amelyben világos Fxh7+ ütéssel, vagy sötét Fxh2+-vel feláldozza futóját, ezzel azonban nyert állást ér el.

Egyszerű példa a jobboldalt látható állás (amely például a következő lépésekkel jöhet létre: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Hc3 Hf6 4.e5 Hfd7 5.Hf3 Fb4 6.Fd3 O-O). Világos ekkor futójával nyugodtan leütheti a h7 gyalogot -  7.Fxh7+! Kxh7 8.Hg5+, és nyer:
8…Kh8 9.Vh5+ Kg8 10.Vh7#
8…Kg8 9.Vh5 Be8 10.Vxf7+ Kh8 11.Vh5+ Kg8 12.Vh7+ Kf8 13.Vh8+ Ke7 14.Vxg7#
8…Kh6 9.Hxf7+ és lenyeri a vezért
8…Kg6 9.h4 és nincs kielégítő módszer kivédeni a fenyegetést: 10.h5+ Kh6 (10…Kf5 11.Vf3#) 11.Hxf7+

Ezek a variációk tipikusak a görög áldozatra sok esetben, de a kimenet nem mindig ennyire egyértelmű.

A görög áldozatok, vagy legalábbis a fenyegetésük viszonylag gyakran előfordulnak a játékban, különösen az alacsonyabb szintű játékosok játszmáiban. A görög áldozat egyik híres példája található a Nizzában 1930-ban játszott Edgard Colle vs O'Hanlon partiban. Ritkábban a dupla futóáldozat bevezetője, mint az 1889-ben Amszterdamban zajlott Lasker vs Bauer játszmában.

Az áldozatfajta elnevezésének eredete nem ismert. A könnyen adódó magyarázat, hogy utalás a trójai falóra, még közelebbről Vergilius híres mondatára: „timeo danaos et dona ferentes” („félek a görögtől, ha ajándékot hoz is”, Aeneis II.49.) Az Oxford Companion of Chess magyarázata egészen más: az áldozat gyakran fordult elő Gioachino Greco játszmáiban (akinek a családneve olaszul görögöt jelent).

Irodalom
Vladimir Vuković, Art of Attack (angol nyelvű, a hatodik fejezet szól a klasszikus futóáldozatról)

Sakk